

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Pieczonogi – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Pałecznica 
 Pieczonogi – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Oleśnica